

Географія

Луїза — місто, штат Кентуккі.
 Луїза — місто, штат Вірджинія.

Астрономія 
 599 Луїза (599 Luisa) — астероїд головного поясу.
 2556 Луїза (2556 Louise) — астероїд головного поясу.

Персоналії 
 Луїза — королева Прусії.